

Cinema 
 You're the One – film del 1941
 You're the One - Una Historia de Entonces – film del 2000

Musica 
 You're the One – album di Paul Simon del 2000
 You're the One – singolo dei The Black Keys del 2006
 You're the One – singolo di Yōko Ono del 2007
 You're the One – singolo di Ichiko del 2008
 You're the One – singolo dei Greta Van Fleet del 2018